Чемпионство Соединённых Штатов IWGP в тяжёлом весе (, ) — является чемпионским титулом по рестлингу, которым владеет промоушн New Japan Pro-Wrestling (NJPW). IWGP — это аббревиатура руководящего органа NJPW, Международного гран-при по рестлингу ().

История 
12 мая 2017 года, во время третьей ночи тура War of the Worlds, совместно организованного New Japan Pro-Wrestling (NJPW) и Ring of Honor (ROH), посол NJPW в США Джордж Кэрролл объявил о создании титул чемпиона Соединённых Штатов IWGP в тяжёлом весе. Титул является частью плана по расширению американского рынка, который NJPW обнародовала за несколько месяцев до объявления. Планировалось проводить длительные туры по США с Калифорнией в качестве базы, начиная с 2018 года. Этот план был прямым ответом на то, что WWE забрала четырех рестлеров из NJPW в январе 2016 года. Тэцуя Найто отметил, что новый титул имеет точно такую же концепцию, как и титул интерконтинентального чемпиона IWGP, который был учрежден во время тура NJPW по США в мае 2011 года совместно с Jersey All Pro Wrestling (JAPW). Председатель NJPW Наоки Сугабаяси заявил, что он хочет, чтобы титул защищался на будущих мероприятиях NJPW в США, а также на мероприятиях, проводимых ROH. Пояс титула был сделан красным, чтобы отличать его от черного пояса чемпиона IWGP в тяжелом весе и белого пояса интерконтинентального чемпиона IWGP. Титул часто защищался в матчах без дисквалификаций и хардкорных матчах, в том числе на Wrestle Kingdom 12, в первый вечер Wrestle Kingdom 14 и во второй вечер Wrestle Kingdom 16.

Первый чемпион определился 2 июля 2017 года во время шоу NJPW G1 Special in USA в Лонг-Бич, Калифорния. Кенни Омега победил Томохиро Исии в финале и стал первым чемпионом.

Примечания 

Награды, появившиеся в 2017 году
Чемпионские титулы NJPW